Квашнинская — название населённых пунктов:

Россия 
 Квашнинская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Квашнинская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.